Венгожево () — топоним.

 Венгожево — город в Польше, входит в Варминско-Мазурское воеводство, Венгожевский повят. 
 Венгожево — городско-сельская гмина (уезд) в Польше.